Zn2 peut désigner :

 ZN-2, système d'arcade destiné aux salles d'arcade, créé par la société japonaise Sony ;
 dizinc, molécule diatomique de zinc, de formule chimique Zn2.